Aubonne (Doubs), una comuna de Doubs, França
 Aubonne (Suïssa), un municipi de Suïssa
 Aubonne (riu), a les municipalitats de Saubraz i Aubonne (Suïssa)
 Aubonne (districte), un antic districte del cantó de Vaud a Suïssa
 Aubonne (castell), un castell al municipi d'Aubonne del cantó de Vaud a Suïssa